Эль-Альто:

 Эль-Альто — город в западной части Боливии, в департаменте Ла-Пас.
 Эль-Альто — муниципалитет в западной части Боливии, в департаменте Ла-Пас.
 Эль-Альто — аэропорт города Ла-Пас, столицы Боливии, расположенный в пригороде Эль-Альто.
 Эль-Альто — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.